Leandro Marcolini Pedroso de Almeida, dit Leandro ou Leo, est un footballeur brésilien naturalisé hongrois, né le  à Cornélio Procópio au Paraná au Brésil. Il mesure . 

Leandro évolue depuis 2015 au Ferencváros TC, où il occupe le poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière

Palmarès 
  MTK Hungária
 Vainqueur de la Coupe de Hongrie : 2000

  Ferencváros TC
 Champion de Hongrie : 2004 et 2016
 Vainqueur de la Coupe de Hongrie : 2003, 2004 et 2017

  Debrecen VSC
 Champion de Hongrie : 2007, 2009 et 2010
 Vainqueur de la Coupe de Hongrie : 2008
 Vainqueur de la Supercoupe de Hongrie : 2007 et 2009

  Atlético Paranaense
 Champion du Paraná : 2005

  Omonia Nicosie
 Champion de Chypre : 2010
 Vainqueur de la Coupe de Chypre : 2011 et 2012
 Vainqueur de la Supercoupe de Chypre : 2010 et 2012

Références

Liens externes 
 
 Leandro - magyarfutball.hu

Footballeur international hongrois
Joueur du MTK Budapest FC
Joueur du Szombathelyi Haladás
Joueur du Ferencváros TC (football)
Joueur du Club Athletico Paranaense
Joueur du Debreceni VSC
Joueur de l'Omónia Nicosie
Naissance en mars 1982
Naissance au Paraná